Stawy w Polsce:
 Staw Długi – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Staw Długi – staw w woj. łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Staw Długi – staw w woj. łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Staw Długi – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Busko-Zdrój

Przypisy

Zobacz też 
 Długi Staw
 Staw Drugi